Es-Semara kan syfta på:

 Es-Smara, stad i Västsahara
 Es-Semara (kommun), kommun i Västsahara
 Es-Semara (provins), provins i Marocko och Västsahara